Спиридон Феодосиевич Черкасенко (; 24 декабря 1876 года, Херсонская губерния, Российская империя — 8 февраля 1940 года Прага, Чехословакия) — украинский писатель (драматург) и педагог. Имя Спиридона Черкасенко в советские времена было вычеркнуто из литературного процесса и запрещено с начала 1920-х до начала 1990-х годов.

Биография 

Родился в крестьянской семье. Окончил двухклассную школу, затем Новобугскую учительскую семинарию, с 1895 года работал в школе учителем. Семинария была русскоязычным учебным заведением, никаких знаний по украинскому языку и литературе не давала, поэтому первые поэтические опыты С. Черкасенко были на русском языке. Знание украинского языка он вынес из родного дома, украинской литературой заинтересовался позже, когда прочитал «Кобзарь» и познакомился с украинским писателем Николаем Чернявским.

Черкасенко преподавал в разных народных школах Екатеринославщины (Новопавловка, Васильевка, Ульяновка, Юхив). В 1901 году переведен на должность учителя в Лидиевские рудники (бывшая Юзовка), там он прожил девять лет, обучая шахтерских детей и проводя среди шахтеров культурно-просветительную работу. Многолетняя учительская работа в шахтерской среде дала начинающему писателю большой запас жизненных наблюдений, которые были отражены в его стихах, рассказах и пьесах из шахтерской жизни.

С 1910 года Спиридон Черкасенко — в Киеве, работает в редакции педагогического журнала «Світло» (Свет), в обществе «Украинская школа», пишет фельетоны, рассказы и статьи в газету «Рада», в ней ведет рубрику «Из газет и журналов» и «Из современных настроений», в журнале «Литературно-научный вестник» — «Из украинской жизни», входит в редакцию журнала «Дзвін» (Колокол).

Когда с началом Первой мировой войны все украинские периодические издания были закрыты, он идет работать в театр Садовского, где занимает различные административные должности, помогает в организации украинской театральной жизни в Киеве.

В 1917—1918 годах С. Черкасенко выступает составителем книг для чтения («читанок») и букварей для украинских школ. Вместе с театром Н. Садовского в 1919 году он переезжает в Каменец-Подольск, куда были вынуждены перед большевистским наступлением перебраться из Киева правительственные и культурно-образовательные учреждения Украинской Народной Республики. В этом же году министерство просвещения УНР предложило С. Черкасенко готовить учебники для украинских школ, с этой целью он был направлен в Вену, где работал в разных издательствах как составитель и редактор украинских книг.
Позже писатель поселился в деревне Горни Черношице на окраине Праги, где прожил до конца жизни. Он занимал скромную комнату в местном отеле, очень бедствовал. Последнее десятилетие его жизни на чужбине было отравлено известиями о сталинском голодоморе на Украине, о репрессиях и уничтожении памятников украинской культуры. Он был свидетелем борьбы за украинскую государственность на Карпатской Украине в 1939 году, в этой борьбе потерял единственного сына, пережил начало Второй мировой войны.

Получив в марте 1939 года известие о гибели сына, Спиридон Черкасенко тяжело заболел. Присматривали его монахи. 8 февраля 1940 писателя не стало. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Рядом — могилы Александра Олеся и Софии Русовой.

Произведения 
 «На шахте» (1909, сборник рассказов)
 «Они победили» (1917, сборник рассказов)
 «Сочинения», (1920—1922, поэзии в трёх томах)
 «Сказка старой мельницы» (драма)
 «О чём опилки шелестели …» (1916, драма)
 «Земля» (драма)
 «Маленький горбун»

Литература 
 
 
 Черкасенко С. Твори: У 2 т. — К.: Дніп ро, 1991. — Т.1. — 891 с.; Т.2. — 671 с.
 Кудрявцев М. Драма ідей в українській новітній літературі. — Кам’янець-Подільський, 1997.
 Кузякіна Н. Українська драматургія початку ХХ століття. — К., 1979.
 Мишанич О. В безмежжі зим і чужини… // Черкасенко С. Твори: У 2 т. — К.:Дніпро, 1991. — С.5-40.
 Ржепецький Л. А. Спиридон Черкасенко: Постать у вирі iсторії. — Миколаів: МФ НаУКМА, 2000. — 59 с.
 Школа В. Драматургія Спиридона Черкасенка (еволюція індивідуального стилю).— К.: Знання України, 2001. — 130 с.
 Письменники української діаспори: Донбаський вимір / [упоряд. В. А. Просалова]. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. — 336 с.

Источники 
 Довідка на сайті Миколаївської обласної дитячої бібліотеки
 Творчість українських письменників Донбасу — Спиридон Черкасенко
 Cherkasenko Spyrydon — книги С. Черкасенко в Интернет-архиве
 Украина в геополитических планах стран Антанты и тройственного союза

Писатели Украины
Похороненные на Ольшанском кладбище
Родившиеся в Херсонском уезде